Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer 2019 ( ) — 21-й розыгрыш национального Кубка по футболу при спонсорской поддержке компании Yanjing Beer.

Формат розыгрыша 
Формат розыгрыша определён следующим образом

Квалификационный раунд 
Квалификационный раунд включает в себя две части: региональные финалы и розыгрыш кубка для ассоциаций-членов КФА. Команды соревнуются в квалификационном раунде для получения одного из 27 доступных мест в первом раунде, а также присоединяются пять любительских клубов («Гуанчжоу Хаосинь», «Наньцзин Шае», «Нинбо Иньбо», «Шанхай Цзядин» и «Ухань Чуфэн Хэли»), которые отправляются в первый раунд напрямую.

Команды, попавшие в региональные финалы

Региональные финалы 
Север

Восток

Юг

Северо-Запад

Юго-Запад

Первый раунд 
Первоначально жеребьёвка первого раунда была назначена на 18 февраля 2019 года, однако состоялась только 25 февраля из-за окончательного утверждения участников Второй лиги сезона 2019. Из-за выбывания из розыгрыша «Шэньчжэнь Синьцяо» и «Юньнань Фэйху», а также повышения в классе «Шэньси Чанъань», который напрямую попал в третий раунд, их оппоненты — «Куньшань», «Лхаса Урбан» и «Циндао Элит Юнайтед» получили возможность напрямую пройти во второй раунд
.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 12 марта 2019 года.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 3 апреля 2019 года.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 21 апреля 2019 года.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 2 мая 2019 года.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка прошла 31 мая 2019 года. На этой стадии остались только команды, представляющие Суперлигу Китая, представители низших лиг до этого раунда не дошли.

Полуфиналы 
Жеребьевка полуфиналов прошла 24 июля 2019.

Финалы

Первый матч 

Посещаемость: 44,177

Второй матч

Победитель

Призы 
 Самые прогрессирующие команды: Шанхай ШэньсиньТайчжоу ЮаньдаШанхай Цзядин
 Лучший игрок турнира:  Эль-Шаарави (Шанхай Шэньхуа)

Примечания

Комментарии

Источники 

2019
Спорт в Китае в 2019 году
Футбол в Азии в 2019 году